Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A930 ou A-930 :
  Autoroute française A930, ancienne numérotation de l’autoroute française A139 ;
  Autoroute québécoise 930 (A-930) reliant Delson à Candiac.